Никола́й Миха́йлович Сала́мов  (12 декабря 1922, Ардон, Горская АССР — 9 декабря 2003, Владикавказ, Северная Осетия) — советский, осетинский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, драматург, педагог. Народный артист СССР (1984).

Биография 
Родился 12 декабря 1922 в Ардоне (ныне — в Северной Осетии, Россия).

Окончил театральное училище при Северо-Осетинском драматическом театре в Орджоникидзе (ныне Владикавказ) (педагоги — Е. Маркова, З. Бритаева). С мая по август 1941 года — актёр этого театра.

Участник войны. С августа 1942 года — командир экипажа танка Т-34. Воевал в составе 3-й танковой бригады сначала Донского, а затем Сталинградского фронта. 24 апреля 1944 года получил тяжелейшее ранение.

С 1945 — актёр Северо-Осетинского академического театра им. В. Тхапсаева. На сцене театра сыграл более 200 ролей.

Выступал и как режиссёр: значительная часть репертуара создана им.

Им написано более 30 пьес из жизни республики, 9 из них поставлены на сцене республиканского театра («Сармат и его сыновья» и др.). Две пьесы и поныне входят в репертуар.

Преподавал на факультете актёрского мастерства в Северо-Осетинском университете им. К. Л. Хетагурова (профессор).

Был активной фигурой в общественной жизни Северной Осетии. Постоянно участвовал в работе ветеранской организации, часто встречался с молодёжью.

Член КПСС с 1950 года.

Николай Саламов скончался 9 декабря 2003 года во Владикавказе. Похоронен на Аллее Славы Красногвардейского парка.

Семья 
 Отец — Саламов Михаил Александрович
 Мать — Саламова Надежда Борисовна
 Супруга — актриса Орзета Алихановна Бекузарова (1934—2007), народная артистка РФ (1993).
 Две дочери.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Северо-Осетинской АССР (1955)
 Народный артист Северо-Осетинской АССР (1960)
 Заслуженный артист РСФСР (1967)
 Народный артист РСФСР (1974)
 Народный артист СССР (1984)
 Два ордена Трудового Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени (1986)
 Орден Отечественной войны II степени (1944)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль Жукова
 Медаль «Во славу Осетии»

Творчество

Роли в театре 
 «Легенда о любви» В. Гаглоева — Бибо
 «Я, бабушка, Илико и Илларион» по Н. Думбадзе — Илларион
 «Наёмный вождь» Г. Хугаева — Император
 «На дне» М. Горького — Лука
 «Ревизор» Н. Гоголя — Осип
 «Двенадцатая ночь» У. Шекспира — Сэр Эндрю Эгьюйчик
 «Тартюф» Мольера — Тартюф
 «Король Лир» У. Шекспира — Эдгар
 «Любовь Яровая» К. Тренёва — Чир

Фильмография 
  — Костры на башнях — Казбек
  — Жизнь, ставшая легендой — Вали
  — Чермен — эпизод
  — Всё сначала!.. (киноальманах) (новелла № 2 «Сюрприз») — Роман
  — Во всём виновата Залина — Дзандар
  — Встреча проездом (короткометражный) — Дахци
  — Горская новелла — Садо
  — Сбереги башню — мастер
  — Чегери — Кичи
  — Буйный Терек — Дзакко
  — Пишите письма
  — И оглянулся путник — судья
  — Легенда горы Тбау — святой старец

Примечания 

Персоналии:Северо-осетинский театр им. В. В. Тхапсаева
Заслуженные артисты Северо-Осетинской АССР
Народные артисты Северо-Осетинской АССР
Танкисты Великой Отечественной войны
Похороненные на Аллее Славы (Владикавказ)